Turniej zapasów na igrzyskach Azji Południowo-Wschodniej w Nakhon Ratchasima w Tajlandii. Zawody rozegrano od 7 grudnia do 9 grudnia 2009 roku, na terenie Rajamangala University of Technology Isan.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyzn

Zapasy w stylu wolnym

Wyniki kobiet

Zapasy w stylu wolnym

Bibliografia 
 

2007 w zapasach
Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej
Zapasy w Tajlandii
Sport w Nakhon Ratchasima